Molekulska formula -{C4H10O3}- se može odnositi na:

 1,2,4-Butanetriol
 Dietil etar peroksid
 Dietilen glikol
 Trimetil ortoformat